30-й национальный чемпионат Грузии по футболу 2018 года — турнир среди 10 клубов высшего футбольного дивизиона Грузии — Эровнули лиги (). Титул чемпиона защищает «Торпедо» (Кутаиси).

Регламент

Общие сведения 
В чемпионате участвуют 10 клубов, которые играют между собой четырёхкруговой турнир (36 туров).

Еврокубковая квота 
Чемпион Грузии стартует в Лиге чемпионов УЕФА со 2-го квалификационного раунда.

В Лиге Европы Грузию представляют обладатель Кубка страны, а также команды, занявшие 2-е и 3-е места в чемпионате. Если Кубок завоёвывает 1 из первых трёх клубов национального первенства, то место в Лиге Европы достаётся 4-й команде чемпионата. Все грузинские клубы стартуют в Лиге Европы с 1-го квалификационного раунда.

Участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Шукура» (Кобулети) и «Динамо» (Батуми), проигравшее в двухматчевом плей-офф «Сиони» (Болниси), занявшему 3-е место в Первой лиге. Кроме "Сиони" элиту пополнил чемпион Эровнули лиги 2 сезона-2017 ФК «Рустави».

{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Клубы и стадионы

Турнирная таблица 

* По итогам стыковых матчей, состоявшихся 12 и 15 декабря, «Сиони» сохранил место в высшей лиге, обыграв занявшую 3-е место в Первой лиге тбилисскую «Гагру» (1:0, 3:0), а «Самтредиа» вылетел в Первую лигу, проиграв занявшей 2-е место в Первой лиге тбилисской «ВИТ Джорджии» (2:2, 0:4)

Потуровая турнирная таблица

Ссылки 
  
 Georgian Football Federation

2018
Грузия
Спорт в Грузии в 2018 году